Ernst Pauer, pianiste et compositeur autrichien ;
 Jiří Pauer (1919–2007), compositeur tchèque ;
 Luigi Pauer (Bauer, Agricola), graveur et peintre italien.